Dragowski ist der Familienname folgender Personen:
 Bartłomiej Drągowski (* 1997), polnischer Fußballspieler
 Mirco Dragowski (* 1974), deutscher Landespolitiker (Berlin, FDP)